Willow Springs Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Willow Springs Township (Kansas)
 Willow Springs Township (Missouri)
 Willow Springs Township (Oklahoma)